Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji UniCredit Czech Open 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Radek Štěpánek, který v semifinále nestačil na pozdějšího vítěze celého turnaje Jiřího Veselého.

V soutěži dvouhry dominoval šestý nasazený hráč Čech Jiří Veselý, jenž v průběhu turnaje neztratil ani jeden set. Ve finále zdolal slovenského nenasazeného tenistu Norberta Gombose ve dvou sadách dvakrát 6–2. Veselý si tak na své konto připsal čtvrtou trofej z challengerových podniků a stal po Bohdanu Ulihrachovi, Radku Štěpánekovi a Janu Hájkovi čtvrtým českým hráčem v historii turnaje, který zde dokázal triumfovat.

Nasazení hráčů 
  Radek Štěpánek (semifinále)
  Robin Haase (2. kolo)
  Lukáš Rosol (čtvrtfinále)
  Michail Kukuškin (čtvrtfinále)
  Bradley Klahn (1. kolo)
  '''Jiří Veselý (vítěz)
  Julian Reister (čtvrtfinále)
  Somdev Devvarman ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Moneta Czech Open
ATP Challenger Tour 2014
Tenis v Česku v roce 2014